Zelenka ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Zelenka (* 1978), österreichische Triathletin, siehe Bettina Pretterklieber
 František Zelenka (1904–1944), tschechischer Bühnenbildner, Architekt, Innenarchitekt und Opfer des Holocausts

 Istvàn Zelenka (* 1936), ungarischer Komponist
 Jan Dismas Zelenka (1679–1745), böhmischer Komponist
 Joe Zelenka (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Ladislav Zelenka (1881–1957), tschechischer Cellist
 Luděk Zelenka (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Lukáš Zelenka (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Maria Zelenka (1895–1975), österreichische Schauspielerin
 Petr Zelenka (* 1967), tschechischer Regisseur
 Sarah Zelenka (* 1987), US-amerikanische Ruderin
 Wilhelm Zelenka (1936–2011), österreichischer Entomologe
 Zdeněk Zelenka (* 1954), tschechischer Regisseur

E. K. Zelenka ist das Pseudonym von Erwin Kreuzer (1878–1953), altkatholischer Bischof

Dr. Radek Zelenka ist ein fiktionaler Techniker aus Tschechien in der US-amerikanischen Science-Fiction-Serie Stargate Atlantis

Zelenka heißt der Ort
 Zelenka (Orlické Záhoří) in Tschechien

Siehe auch:
 Zelinka
 Selenka